

Коффівілл — місто, штат Алабама
 Коффівілл — місто, штат Міссісіпі